{{DISPLAYTITLE:H2O}}

 H2O – chemiczny wzór sumaryczny wody
 H2O – wystarczy kropla – australijski serial telewizyjny
  – amerykański zespół muzyczny

inne:
 Ha-Dwa-O! – polski zespół muzyczny